Rhys ap Gruffydd kan syfta på:

* Rhys ap Gruffydd (1132–1197), walesisk furste av Deheubarth
 Rhys ap Gruffydd (död 1222), walesisk herre av Deheubarth
 Rhys ap Gruffydd (död 1256), walesisk herre av Senghenydd
 Rhys ap Gruffydd (död 1356), walesisk militär
 Rhys ap Gruffydd FitzUrien (omkring 1508–1531), walesisk upprorsledare

Se även 
 Gruffydd ap Rhys